Кучере́нко — українське прізвище.

Відомі представники

А 
 Кучеренко Анатолій Іванович (* 1942) — український господарник. Депутат Тернопільської обласної ради (1984—1994). Заслужений працівник сфери послуг України (2002);
 Кучеренко Анатолій Олексійович (1940—2006) — український актор та кінорежисер;
 Кучеренко Андрій Аркадійович (* 1963) — генерал-лейтенант Державної прикордонної служби України, учасник російсько-української війни;
 Кучеренко Андрій Ігорович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.

В 
 Кучеренко Валерій Михайлович — народний депутат України третього скликання;
 Кучеренко Віктор Геннадійович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Кучеренко Віктор Петрович (1937—1997) — український живописець;
 Кучеренко Віктор Романович (1946—2013) — український учений-економіст;
 Кучеренко Владислав Ігорович (1993—2014) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни;
 Кучеренко Володимир Анатолійович — Герой Радянського Союзу;
 Кучеренко Володимир Олексійович (1909–1963) — радянський учений у галузі будівництва;

Г 
 Кучеренко Геннадій Семенович — доктор історичних наук (1975), професор (1978);

Є 
 Кучеренко Євгенія Маркіянівна (1922) — український педагог, кандидат педагогічних наук (1972), Герой Соціалістичної Праці (1968), лауреат Державної премії УРСР у галузі науки і техніки (1977);

З 
 Кучеренко Зоя Василівна (1943) — український мистецтвознавець;

І 
 Кучеренко Іван Хомович — Герой Радянського Союзу;
 Кучеренко Ілля Корнійович (1923–2007) — український мовознавець;
 Кучеренко Ірина Миколаївна (1956—2012) — український правник, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України.

М 
 Кучеренко Максим Валеріанович ( 1972) — один із засновників і постійний учасник групи Ундервуд.
 Кучеренко Марія Олександрівна (1958, Боярка) — українська поетка;
 Кучеренко Микола Євдокимович — український науковець в галузі радіаційної біохімії, доктор біологічних наук, професор, дійсний член НАН України;
 Кучеренко Микола Олексійович — конструктор радянських часів, організатор виробництва танків, генерал-полковник РА, лауреат трьох Сталінських премій;
 Кучеренко Микола Пантелеймонович — Герой Радянського Союзу;

О 
 Кучеренко Олег Сергійович (1934, Гомель) — спортивний журналіст;

 Кучеренко Олександр:
 Кучеренко Олександр Васильович (1924 — 2004) — радянський офіцер, Герой Радянського Союзу;
 Кучеренко Олександр Васильович (1991) — український поет;
 Кучеренко Олександр Євгенович (1991) — український та молдовський футболіст;
 Кучеренко Олександр Миколайович (1982—2014) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни;

 Кучеренко Олексій Юрійович (1961, Вінниця) — український політик;

П 
 Кучеренко Павло Олександрович (1882, Ростов-на-Дону — 1936, Київ) — український патологоанатом;

С 
 Кучеренко Сергій Віталійович — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни;
 Кучеренко Сергій Миколайович (1965) — радянський, український актор.
 Кучеренко Сергій Петрович — український футболіст, тренер.
 Кучеренко Сергій Сергійович (1984, Одеса) — український футболіст, півзахисник;

Ф 
 Кучеренко Феодосій Федорович — вояк армії УНР, розстріляний більшовиками під Базаром 1921 року.

Українські прізвища
Прізвища на -енко